Aardrijkskunde
Fort Mitchell, plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
Mitchell (Georgia), plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Mitchell (Indiana), plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Mitchell (Iowa), plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Mitchell (Nebraska), plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Mitchell (Oregon), plaats in de Amerikaanse staat Oregon
Mitchell (South Dakota), plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
Mitchell Heights, plaats in de Amerikaanse staat West Virginia
Mitchell Shire, Local Government Area (LGA) in de Australische staat Victoria
Mitchell (Queensland), plaats in de Australische staat Queensland

Bedrijf
Mitchell Corporation, fabrikant van videospellen
Mitchell-Lewis Motor Company, historisch merk van motorfietsen en automobielen

Fictief figuur
Archie Mitchell, personage uit de Britse soap EastEnders
Arthur Mitchell, personage uit de Amerikaanse televisieserie Dexter
Ben Mitchell, personage uit de Australische film Wolf Creek
Ben Mitchell, personage uit de Britse soap EastEnders
Cameron Mitchell, personage uit de Amerikaanse televisieserie Stargate SG-1
Dennis Mitchell, hoofdpersonage uit de Amerikaanse stripreeks Dennis the Menace
Grant Mitchell (Eastenders), personage uit de Britse soap EastEnders
Pete Mitchell, bijgenaamd Maverick, hoofdpersonage uit de Amerikaanse film Top Gun
Phil Mitchell, personage uit de Britse soap EastEnders
Ronnie Mitchell, personage uit de Britse soap EastEnders
Roxy Mitchell, personage uit de Britse soap EastEnders

Media
Mitchell (film), Amerikaanse film uit 1975

Personen met de achternaam Mitchell
Adrian Mitchell, Engels dichter, dramaturg en schrijver van kinderboeken en -gedichten
Aidan Mitchell, Amerikaans acteur
Anthony Mitchell, Brits journalist
Anthony A. Mitchell, Amerikaans componist, muziekpedagoog, dirigent en klarinettist
Atticus Mitchell, Canadees acteur
Benjamin Mitchell, Australisch tennisser
Beverley Mitchell, Amerikaans actrice en countryzangeres
Bobbie Mitchell, Amerikaans actrice
Charles William Mitchell, Engels kunstschilder
Christopher Mitchell, Brits acteur
Curtis Mitchell, Amerikaans atleet
Daryl Mitchell, Amerikaans acteur en filmproducent
David Mitchell (acteur), Brits acteur 
David Mitchell (schrijver), Brits schrijver
David Mitchell (voetballer), Australisch voetballer en voetbalcoach
Dennis Mitchell, Amerikaans atleet
Don Mitchell, Amerikaans acteur
Dwike Mitchell, Amerikaans jazzpianist
Edgar Mitchell, Amerikaans astronaut
Elizabeth Mitchell, Amerikaans actrice
Elizabeth Mitchell, echte naam van de Amerikaanse actrice Elizabeth Banks
George Mitchell, Amerikaans politicus en diplomaat
Herb Mitchell, Amerikaans acteur
Ian Mitchell (voetballer), Schots voetballer
Ian L. Mitchell (componist), Brits componist, muziekpedagoog, dirigent, trombonist, pianist en gitarist
James Mitchell, West-Australisch politicus
Joan Mitchell, Amerikaans schilderes
John Mitchell, Amerikaans politicus
Joni Mitchell, Canadees zangeres
Kel Mitchell, Amerikaans acteur, komiek en muzikant
Kenneth Mitchell, Canadees acteur
Lauren Mitchell, Australisch turnster
Lisa Mitchell, Australisch zangeres
Liz Mitchell, Jamaicaans zangeres
Luke Mitchell, Australisch acteur en model
Lyndol Mitchell, Amerikaans componist en muziekpedagoog
Margaret Mitchell, Amerikaans schrijfster
Mitch Mitchell, Brits drummer
Mitch Mitchell, Amerikaans gitarist
Nathan Mitchell, Amerikaans wielrenner
Nick Mitchell, Amerikaans professioneel worstelaar
Peter Mitchell (biochemicus), Brits biochemicus, Nobelprijs voor de Scheikunde in 1978
Peter Mitchell (golfer), Engels golfer
Radha Mitchell, Australisch actrice
Reginald Mitchell, Engels vliegtuigbouwer
Rex Mitchell, Amerikaans componist, muziekpedagoog, dirigent en hoboïst
Robert Mitchell, Brits waterpolospeler
Scott Mitchell, Engels darter
Shay Mitchell, Canadees-Filipijns actrice
Sherman Mitchell, Amerikaans jazztrombonist, fluitist, altsaxofonist, componist en arrangeur
Shirley Mitchell, Amerikaans actrice
Silas Mitchell, Amerikaans arts en schrijver
Silas Weir Mitchell (acteur), Amerikaans acteur
Taylor Mitchell, Canadees folkzangeres
Thomas Mitchell, Amerikaans acteur
W Mitchell, Amerikaans schrijver en zakenman
Willie Mitchell, Amerikaans muziekproducer

Transport
Mitchell (motorfiets), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
North American B-25 Mitchell, een type bommenwerper

Andere
Mitchell (wapen), een pistoolmerk

Zie ook 
Billy Mitchell (doorverwijspagina)
Mitchell County (doorverwijspagina)

Achternaam